Max Lewandowsky (1876-1918) – niemiecki neurolog
 Max Lewandowsky (1874–1906) – niemiecki kompozytor, brat Feliksa
 Felix Lewandowsky (1879-1921) – niemiecki dermatolog, brat Maksa
 Via Lewandowsky (ur. 1963) – niemiecki artysta

Zobacz też 
 Lewandowski